Edmund Makowski (1870-1931), bankowiec, działacz społeczny
 Edmund Makowski (1931-2000), historyk, profesor